Gustaf Svensson eller Gustav Svensson kan syfta på:

 Gustaf Svensson (1893–1957), konstnär
 Gustaf Svensson (politiker) (född 1840), folkskollärare och riksdagsman
 Gustaf Svensson i Tomelilla (1865–1956), liberal riksdagsman
 Gustaf Svensson i Vä (1901–1997), centerpartistisk riksdagsman
 Gustav "Stoffe" Svensson (1950–1978), känd genom Stefan Jarls dokumentärfilmer
 Gustav Svensson (fotbollsspelare) (född 1987)
 Gustaf Svensson (seglare) med bland annat ett OS-silver 1920 i meritlistan
 Gustav S. O. Svensson (född 1897 i Glanshammar i Närke, död 1959), zoolog och iktyolog som bland annat beskrivit arten Fundulus gambiensis (numera beskriven som Pronothobranchius kiyawensis)
 Gustav Svensson, en rollfigur i Svensson, Svensson
 Gustav Svensson, en rollfigur i Ingen bor i skogen